Limitesi – abitanti di Capraia e Limite
Limitesi – abitanti di Limito